Infjärden är en sjö i Finland.   Den ligger i landskapet Österbotten, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Helsingfors.

Källor 

Insjöar i Österbotten